Радиобиология опухолей (радиационная онкология) — лабораторные и клинические исследования биологических процессов в опухолевых тканях; оценка эффективности лечения злокачественных новообразований при помощи ионизирующих излучений (методами лучевой терапии); одно из направлений радиобиологии и радиологии.

Литература 
 Голдобенко Г. В., Костылев В. А. Актуальные проблемы радиационной онкологии и пути их решения. Москва, 1994. 
 Ярмоненко С. П., Коноплянников А. Г., Вайнсон А. А. Клиническая радиобиология. Москва, 1992.
 "Вопросы радиобиологии опухолей в лучевой терапии" / Тр. межд. конференции, Минск, 2007

Ссылки 
 Лаборатория лучевых методов лечения опухолей
 RosOncoWeb
 International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 

 

Радиобиология
Онкология
Радиология
Радиотерапия